Eliminering eller Elimination kan syfta på:

 Elimination (farmakologi) – process där ett läkemedel bryts ned och/eller utsöndras
 Eliminationsreaktion – en grundläggande typ av reaktioner inom organisk kemi
 Gauss-elimination– en effektiv algoritm för lösning av linjära ekvationssystem i algebra